

Geografia 
 Antartide
 Robbins – ghiacciaio dell'isola Thurston

Australia
 Robbins Island – isola della Tasmania

 Stati Uniti d'America
 Robbins – census-designated place nella contea di Sutter, in California
 Robbins – città nella contea di Moore, nella Carolina del Nord
 Robbins – comune nella contea di Cook, in Illinois
 Robbins – area non incorporata nella contea di Ontonagon, in Michigan
 Robbins – area non incorporata nella contea di Scott, in Tennessee
 Robbins – città fantasma nella contea di Lee, in Virginia

Persone 
 Adrienne Makita Robbins – astronoma amatoriale statunitense
 Anthony Robbins – saggista, attore e life coach statunitense
 Brian Robbins, nato Brian Levine – regista, attore, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
 Clarence Aaron "Tod" Robbins – sceneggiatore statunitense
 Daniel Robbins – sviluppatore di software ed ex Chief Architect di Gentoo Linux
 Dave Robbins – corista e tastierista dei Blackhawk
 Frank Robbins – fumettista statunitense
 Frederick Chapman Robbins – pediatra e virologo statunitense, premio Nobel per la medicina nel 1954
 Harold Robbins, pseudonimo di Harold Rubin – scrittore statunitense
 Herbert Ellis Robbins – matematico e statistico statunitense
 J. Robbins – bassista e produttore discografico statunitense
 Jerome Robbins – regista, coreografo e ballerino statunitense
 Jillian Robbins – cestista statunitense
 Lee Robbins – cestista statunitense
 Lionel Robbins – economista inglese
 Marty Robbins – cantautore e musicista statunitense
 Matthew Robbins – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Red Robbins – cestista statunitense
 Richard Robbins – compositore statunitense 
 Royal Robbins – arrampicatore statunitense
 Ryan Robbins – attore canadese
 Tim Robbins – attore, regista e sceneggiatore statunitense, Oscar al miglior attore non protagonista nel 2004
 Tom Robbins – scrittore statunitense

Altro
 Dott. Albert "Al" Robbins – personaggio della serie televisiva statunitense CSI - Scena del crimine, un anatomopatologo interpretato dall'attore Robert David Hall
 Baskin-Robbins – multinazionale statunitense produttrice di gelati